Burghalden steht für:

 Burghalden (Schweiz), eine Ortschaft in der Schweiz

Burghalden ist der Name folgender Personen:

 Hedwig ab Burghalden, bewaffnete Kämpferin